Xenocephalus — рід окунеподібних риб родини Зіркоглядові (Uranoscopidae).

Види 
 Xenocephalus armatus
 Xenocephalus australiensis
 Xenocephalus cribratus
 Xenocephalus egregius
 Xenocephalus elongatus
 Xenocephalus innotabilis

Посилання 
 

Зіркоглядові
Роди риб